Дми́тровский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Дмитровский переулок — улица в Москве.
 Дмитровский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Дмитровский переулок — прежнее название улицы Нахимова в Брянске.

См. также 
 Дмитровский проезд
 Дмитровское шоссе